Ocaña – miasto w Kolumbii
 Ocaña – miasto w Hiszpanii
 Bitwa pod Ocañą
 Mesa de Ocaña – płaskowyż w Hiszpanii
 Luis Ocaña – hiszpański kolarz szosowy

Zobacz też 
 Ocana – miejscowość i gmina we Francji